Orichiwka (ukrainisch Оріхівка; russische Entsprechung Orechowka/Ореховка) heißen folgende geographische Objekte:

 Orichiwka (Kirowske), Dorf im Rajon Kirowske, Autonome Republik Krim
 Orichiwka (Starokostjantyniw), Dorf im Rajon Starokostjantyniw, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Orichiwka (Lutuhyne), Dorf im Rajon Lutuhyne, Oblast Luhansk, Ukraine
 Orichiwka (Bolhrad), Dorf im Rajon Bolhrad, Oblast Odessa, Ukraine
 Orichiwka (Lubny), Dorf im Rajon Lubny, Oblast Poltawa, Ukraine
 Orichiwka (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol, Oblast Saporischschja, Ukraine
 Orichiwka (Putywl), Dorf im Rajon Putywl, Oblast Sumy, Ukraine

Siehe auch:
 Orechowka